To Whom It May Concern (álbum de Bee Gees)
To Whom It May Concern (álbum de Lisa Marie Presley)

Desambiguação